IPZ steht für:
 Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit
 Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
 Institut für Politikwissenschaft Zürich der Universität Zürich
 Interdisziplinäres Promotionszentrum der Universität Koblenz-Landau
 Interdisziplinäres Prostatakrebszentrum der Charité
 Internationales DLG-Pflanzenbauzentrum der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
 Internationales Postzentrum, siehe Briefzentrum (Deutsche Post AG) #Größeneinteilung

Abkürzung